Nekota Genpaichi es un personaje del manga Hajime no Ippo.

Datos 
En el pasado era un boxeador con instinto salvaje natural, rápidos reflejos y excelente agilidad. Su habilidad se muestra durante su combate contra Ralph Anderson, que resultó ser su último combate, ya que le era imposible seguir en el boxeo. Más tarde fue vengado por Kamogawa. A pesar de que sufrió un Punch Borracho fue capaz de concentrarse lo suficiente como para suprimirlo.

Peleas 
Kamogawa Genji, perdió 2 veces, ganó 2 y 1 empate.
Ralph Anderson, perdió y se retiró más tarde.

Técnicas 
Sakki.

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga